Die Hessenliga 1972/73 war die 23. Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Meister wurde der FSV Frankfurt, der dadurch in die zweithöchste deutsche Liga, die Regionalliga, aufstieg. Absteigen mussten SV 09 Hofheim und Germania Wiesbaden.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1972/73 bei asc-neuenheim.de

1973
Fußballsaison 1972/73